Кратер Кеннон () — большой древний ударный кратер в северо-восточной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь американского астронома Энни Джамп Кэннон (1863—1941) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1964 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Плутарх на севере-северо-западе; кратер Хаббл на северо-востоке; кратер Годдард на юго-востоке и кратер Ибн Аль Хайсам на западе-юго-западе. На юго-востоке от кратера Кеннон находится Море Краевое. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 57,6 км, глубина 2,83 км.

Кратер Кеннон имеет близкую к циркулярной форму и значительно разрушен. Вал сглажен и перекрыт множеством мелких кратеров, юго-западная часть вала имеет широкий разрыв. Высота вала над окружающей местностью около 1 180 м.  Дно чаши затоплено базальтовой лавой, ровное, за исключением пересеченной северо-западной части, без приметных структур.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-16, Аполлона-17.
 *Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны